One-time code, een van te voren afgesproken eenmalige code
 One-time pad, een methode van encryptie
 One Time (Delavega), een lied van Delavega uit 2007
 One Time (Justin Bieber), een lied van Justin Bieber uit 2009
 One Time (Migos), een lied van Migos uit 2015
 One Time (Cherish), een lied van Cherish uit 2017
 One time (SFB), een lied van SFB in samenwerking met Ronnie Flex uit 2017
 One Time (TheColorGrey), een lied van TheColorGrey uit 2020
 One Time (Dadju), een lied van Dadju in samenwerking met Rema uit 2022
 One Time (Nav & Don Toliver), een lied van Nav en Don Toliver uit 2022